Страж може бити:

 Страж (Тахов), варошица у округу Тахов, Плзењски крај, Чешка Република
 Страж (Домажлице), насељено мјесто у округу Домажлице, Плзењски крај, Чешка Република